Upsilon Hydrae pode se referir a:
Upsilon1 Hydrae
Upsilon2 Hydrae